Talha kan syfta på:
 Talha (pansarbandvagn) – en pansarbandvagn från Pakistan
 Ţalkhā, ort i Egypten
Talha ibn Ubaydullah, en följeslagare till den islamiske profeten Muhammed